Victoria Shaw, attrice australiana
Victoria Lynn Shaw, cantante statunitense